Роберт Кубіца (, *7 грудня 1984, Краків) — польський автогонщик.
 Любомир Кубіца (род. 1979) — чеський футболіст.